Niemcy:
 Ulmet – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Rumunia:
 Ulmet – miejscowość w okręgu Buzău
 Ulmet – miejscowość w okręgu Gorj
 Ulmet – miejscowość w okręgu Olt